Kalma, een godin van de onderwereld uit de Finse mythologie
 Kalma (Lordi), een voormalig basgitarist van de Finse hardrockband Lordi
 Kalma (Estland), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa

Het is ook een van oorsprong Friese achternaam:
 Bouwe Kalma
 Douwe Kalma
 Nanne Kalma
 Paul Kalma
 Rom Kalma